IDL ist die Abkürzung für:

 Interactive Data Language, eine Software von Exelis-VIS zur Analyse und Visualisierung von Daten.
 Interface Definition Language, Sprachsyntax zur Beschreibung von Softwareschnittstellen, siehe Schnittstellenbeschreibungssprache
 Intermediate Density Lipoprotein, siehe Lipoprotein 
 International Dateline, internationale Datumsgrenze
 Internet Defense League, eine Organisation zum Schutz des Internets als freie Plattform (siehe auch ACTA)
 Informationsdienst für lutherische Minderheitskirchen in Europa, 1982 bis 1993 vom Lutherischen Weltbund herausgegebene Zeitschrift

Idl ist der Familienname von:

 Andrä Idl (1919–1995), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Anton Idl (1877–1962), österreichischer Politiker (SdP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Robert Idl (* 1958), österreichischer Fußballspieler

IDL